La ligne 405 est une ancienne ligne de tramway vicinal de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) qui reliait Soignies à Enghien et Lens entre  et .

Histoire 
La ligne est mise en service en traction vapeur progressivement au cours de l'année  :

 le  entre la gare de Lens et Thoricourt Noir-Jambon (nouvelle section, capital 66) ainsi que le début de l'antenne d'Enghien entre le Noir-Jambon et Graty (nouvelle section, capital 66) ;
 le , l'antenne Thoricourt Noir-Jambon - Soignies Carrières (nouvelle section, capital 66) ;
 et le , le reste de l'antenne d'Enghien entre Graty et la station vicinale d'Enghien (nouvelles sections entre Graty et la station vicinale d'Enghien et entre Enghien Viaduc et la gare, la courte section entre la station vicinale et le viaduc est commune avec la ligne 291 Bruxelles - Enghien). L'exploitation est confiée à la société anonyme des Chemins de Fer Vicinaux Montois (CFVM).
En , la SNCV reprend directement l'exploitation de la ligne.

En , la section Horrues - Soignies est supprimée et fermée à tout trafic.

Le , le reste de l'antenne de Soignies entre Thoricourt Noir-Jambon et Horrues est supprimée et fermée à tout trafic.

Le , la ligne est supprimée et les sections Lens Gare - Enghien Station vicinale et Enghien Viaduc - Gare sont fermées à tout trafic.

Infrastructure

Dépôts et stations

Exploitation

Horaires 
Tableaux : 405 (1931).

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Lignes de tramway de la SNCV dans la province de Hainaut

 

Ligne de tramway de la SNCV dans la province de Brabant
Ligne de tramway de la SNCV dans la province de Hainaut
Ligne SNCV exploitée par les CFVM
Lens (Belgique)
Transport à Enghien